Pimène ou Pimen est un nom propre qui peut désigner :

 Pimène le Malade († 1110), dit « le Malade » ou Pimen, ascète de la Laure des Grottes de Kiev ; saint des Églises chrétiennes célébré le 7 août.
 Pimène le Jeûneur († 1141), de la Laure des Grottes de Kiev ; saint de l'Église orthodoxe célébré le 7 août.
 Pimène métropolite de Kiev,  et de toute la Russie, occupa le premier siège épiscopal de toutes les terres russes et ukrainiennes de 1382 à 1384.

Références